Jerome Kilty (1922-2012) – attore e drammaturgo statunitense
 Richard Kilty (1989) – velocista britannico

en:Kilty